

Geografia 
 Cope, città statunitense della Carolina del Sud nella Contea di Orangeburg
 Cope, unincorporated community del Colorado nella Contea di Washington 
 Cope, unincorporated community del'Indiana nella Contea di Morgan

Sigle 
 Congress of the People (COPE), partito politico sudafricano
 Committee on Publication Ethics (COPE), organizzazione nonprofit per l'etica nella letteratura scientifica

Altro 
 Edward Drinker Cope (1840-1897), paleontologo e anatomista statunitense

 Cope Bros & Co, (1848-1952) company britannico del tabacco 
 Cope – cognome
 The Cope, o il Templecrone Agricultural Co-operative Society, una catena di negozi in cooperativa irlandandesi

Pagine correlate 
 Copeland
 El Copé
 Regola di Cope